Сент-Этье́н-де-Баигорри́ () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Байонна.

Код INSEE кантона — 6433. Всего в кантон Сент-Этьен-де-Баигорри входили 11 коммун, из них главной коммуной являлась Сент-Этьен-де-Баигорри.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 5963 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Сент-Этьен-де-Баигорри на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи